Aglossochloris euryrithra är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1935. Aglossochloris euryrithra ingår i släktet Aglossochloris och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
euryrithra